Last se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Horace Rupert Last
 Peter R. Last